Queen of the Desert steht für:

 Queen of the Desert, Originaltitel von Königin der Wüste, US-amerikanischer Film von Werner Herzog
 The Adventures of Priscilla, Queen of the Desert, Originaltitel von Priscilla – Königin der Wüste, australischer Film von Stephan Elliott (1994)